{{Кинематографист
|имя                  = Джо Дерита
|оригинал имени       = 
|изображение          = Three Stooges 1959.jpg
|описание изображения = Слева направо: Джо Дерита, Мо Ховард, . Фото 1959 года.
|имя при рождении     = Джозеф УорделлJoseph Wardell
|профессия            = -
|годы активности      = 1943—1948, 1952—1953, 1958—1970
}}
Джо Дерита (; ) — американский актёр-комик. Член труппы «Три балбеса» по кличке Кучерявый Джо.

 Биография 
Джозеф Уорделл (настоящее имя актёра) родился 12 июля 1909 года в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) в актёрской семье. Мать — Флоренц Уорделл (до брака — Дерита), франкоканадка, профессиональная театральная танцовщица. Отец — Фрэнк Уорделл, эмигрант из Англии, техник сцены. У Джозефа было пять старших братьев.
Джозеф с семи лет стал появляться на сцене вместе с родителями. Ещё будучи подростком взял себе сценический псевдоним Джо Дерита (используя девичью фамилию матери) и очень скоро приобрёл славу заметного комика в жанре бурлеска.

Во время Второй мировой войны служил в Объединённых организациях обслуживания, выступая в Великобритании и Франции.

Впервые на экране Дерита появился в 1943 году и за 27 лет кино-карьеры (с заметными перерывами) снялся в 31 фильме и сериале, в том числе в пяти короткометражных, одном документальном и в десяти без указания в титрах.

В 1946 году один из «Трёх балбесов», , перенёс инсульт и больше не смог участвовать в этой комедийной труппе. Режиссёр и продюсер этого трио, , пригласил Джо Дериту заменить его, и тот с успехом это сделал. Имея свой профессиональный характер, Дерита не стал «копией» Говарда, а был вполне своеобразным «балбесом», со своей манерой поведения, игры, шуток и пр. Здесь он приобрёл свой новый актёрский псевдоним — Кучерявый Джо.

Актёрская карьера Дериты была окончена в 1970 году. После этого он пытался возродить «трио балбесов», хоть и не в кино и не на телевидении, но хотя бы в бурлеск-выступлениях в ночных клубах. Он взял в команду  и , но публика не приняла этот состав легендарного трио.

Из шести актёров, бывших членами труппы «Три балбеса» (1922—1970), Джо Дерита был самым молодым, последним, вступившим в труппу, и умершим позже всех. На надгробии актёра выгравирована надпись «Последний из „Балбесов“».

Джо Дерита скончался 3 июля 1993 года от пневмонии в больнице-курорте Motion Picture & Television Country House and Hospital, где жил последние два года, в Вудленд-Хиллз (Лос-Анджелес, Калифорния), не дожив девяти дней до своего 84-го дня рождения. Похоронен на кладбище .

 Личная жизнь 
13 июля 1935 года Джо Дерита женился на хоровой певице Эстер Хартенстайн, более известной под псевдонимом Бонни Брукс. Пара прожила вместе 30 лет, 6 сентября 1965 года женщина умерла. Детей от брака не было.
28 декабря 1966 года 57-летний Дерита женился второй раз, его избранницей стала некая Джин Салливан. Пара прожила вместе 27 лет до самой смерти актёра в 1993 году. В этом браке у него было два пасынка, Эрл Бенджамин и Роберт Бенджамин.

 Избранная фильмография 

 Широкий экран 
 1943 —  / Thank Your Lucky Stars — кроткий мужчина (в титрах не указан)
 1948 —  / Coroner Creek — бармен Джек (в титрах не указан)
 1953 — Война миров / The War of the Worlds — MP в джипе (в титрах не указан)
 1958 — Бравадос / The Bravados — мистер Симмс (в титрах не указан)
 1959 —  / Have Rocket, Will Travel — Кучерявый Джо
 1961 —  / Snow White and the Three Stooges — Кучерявый Джо
 1962 —  / The Three Stooges Meet Hercules — Кучерявый Джо
 1962 —  / The Three Stooges in Orbit — Кучерявый Джо
 1963 —  / The Three Stooges Go Around the World in a Daze — Кучерявый Джо
 1963 — Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир / It's a Mad, Mad, Mad, Mad World — пожарный (в титрах не указан)
 1963 — Четверо из Техаса / 4 for Texas — Кучерявый Джо (в титрах не указан)
 1965 —  / The Outlaws Is Coming — Кучерявый Джо
 1968 —  / Star Spangled Salesman — Кучерявый Джо (док. фильм, к/м)
 1970 —  / Kook's Tour — Кучерявый Джо

 Телевидение 
 1965—1966 —  / The New Three Stooges — Кучерявый Джо (в 197 эпизодах)

 Примечания 

 Литература 
 Джефф Ленбёрг, Джоан Говард Морер, Грег Ленбёрг. «The Three Stooges Scrapbook» (1982), изд. Citadel Press, ISBN 0-8065-0946-5
 Джефф Форрестер. «The Three Stooges: The Triumphs and Tragedies of the Most Popular Comedy Team of All Time» (2004), изд. Donaldson Books, ISBN 0-9715801-0-3

 Ссылки 
 Джо Дерита  на сайте tcm.com

Артисты водевилей
Три балбеса
Умершие от пневмонии
Похороненные на кладбище «Валхалла-Мемориал-Парк»
Киноактёры США